Ipala (vulkaan), een stratovulkaan in het departement Jutiapa in Guatemala
Ipala (gemeente), een gemeente in het departement Chiquimula in Guatemala